Hingabe steht für:

 Hingabe, rückhaltloses Sich-Anvertrauen oder -Engagieren
 Hingabe (1927), US-amerikanischer Spielfilm (Originaltitel: Surrender)
 Hingabe (1929), deutscher Spielfilm

Siehe auch:
 Devotion
 Devot